Quentin Roosevelt ist der Name folgender Personen:

* Quentin Roosevelt (1897–1918), US-amerikanischer Jagdpilot
 Quentin Roosevelt II (1919–1948), US-amerikanischer Wissenschaftler, Soldat und Luftfahrtmanager

Quentin Roosevelt ist der Name folgender Schiffe:

 Quentin Roosevelt, französischer, ex-russischer Torpedobootszerstörer, siehe Boiki (Schiff, 1902)
 Quentin Roosevelt (Schiff, 1917), französischer Aviso